Патос се може односити на:
 Патос (осећање) 
 Патос (под)
 ПАТОС